И́живцы () — село в Сторожинецком районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3379 человек. Почтовый индекс — 59033. Телефонный код — 3735.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР село Ижешты переименовано в Ижевцы.

Местный совет 
59033, Черновицкая обл., Сторожинецкий р-н, с. Иживцы, ул. Штефан чел Маре, 37

Примечания

Ссылки 
 Иживцы на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области

Населённые пункты Сторожинецкого района